Рідківська сільська рада — Рівненська область, Радивилівський район
 Рідківська сільська рада — Чернівецька область, Новоселицький район